Олег Пащенко: Пащенко, Олег Геннадьевич (род. 1971) — российский медиа-художник, дизайнер.
 Пащенко, Олег Иванович (1956—2019) — советский, российский и украинский актёр.